Apollon – client peer-to-peer
 Apollon – costruttore svizzero di Formula 1
 Apollon – forma greca originale del nome proprio di persona Apollo
  – squadra di calcio cipriota
 Apollon Kalamarias F.C. – squadra di calcio greca
 Apollon musagète – balletto musicato da Igor' Fëdorovič Stravinskij
 Apollon: una fabbrica occupata – film di Ugo Gregoretti